PGLYRP2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 576 амінокислот, а молекулярна маса — 62 217.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі як імунітет. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки